Max Reinhardt peut désigner :
 Max Reinhardt (1873-1943), metteur en scène de théâtre autrichien puis américain ;
  (1915-2002), éditeur britannique.